Павлинский — фамилия; имеет женскую форму Павлинская.

 Известные носители 
 Павлинский, Александр Иванович (в монашестве Антоний; 1801—1878) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Владимирский и Суздальский.
 Павлинский, Гавриил Данилович (в монашестве Геннадий; 1834—1889) — епископ Русской православной церкви, епископ Сухумский.
 Павлинский, Гелий Вениаминович (род. 1935) — советский и российский физик. Павлинский, Михаил Николаевич (1959—2020) — российский учёный, доктор физико-математических наук.